Luxe, désigne les éléments de raffinement par exemple esthétique par opposition aux facteurs ne relevant que de la stricte nécessité

Patronyme 
Luxe est le nom d'une lignée noble de Basse-Navarre : la maison de Luxe, dont le château était installé dans le lieu éponyme.

Toponyme
 Luxe, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Luxe-Sumberraute
 Luxe-Sumberraute, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Voir aussi 

 Goûts de luxe
 Le Groulx Luxe : émission de télévision québécoise
 Royal de luxe : compagnie de théâtre de rue française
 Kaka de Luxe : groupe punk espagnol

Homonymie de toponyme